Поуль Педерсен () — полное имя либо наиболее употребимая форма имени ряда представителей Дании в различных областях:
  (1550—1616) — датский педагог и священник.
  (упом. в 1697) — датский поэт.
 Поуль Педерсен (1898—1983) — датский писатель и журналист.
  (1921—2012) — датский журналист, редактор и радиоведущий.
  (1928—2019) — датский фотограф.
 Поуль Эббесен Педерсен (1932—2016) — датский футболист.
  (1947—2012) — датский экономист.
 Поуль Сёгор (до смены фамилии Поуль Педерсен; 1923—2016) — датский государственный деятель.
 См. также 
 Педерсен, Пауль
 Петерсен, Поуль